Веннерберг — шведская фамилия. Известные носители:

 Веннерберг, Гуннар (1817—1901) — шведский поэт, композитор и политик.
 Веннерберг-Рейтер, Сара (1875—1959) — шведская органистка и композитор.
 Бриньольф Веннерберг, Гуннар (1823—1894) — шведский художник.